Benítez oder Benitez steht für:
 Benítez (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Benítez oder Benitez ist der Name folgender Orte:
 Benítez (Venezuela), Gemeinde in Sucre, Venezuela
 Benítez (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Colonia Benítez, Ort in der Provinz Chaco, Argentinien
 Benitez (Canóvanas, Puerto Rico)
 Benitez (Loíza, Puerto Rico)
 Benítez (Tungurahua), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton San Pedro de Pelileo der ecuadorianischen Provinz Tungurahua
 Benitez Colonia, im Willacy County, Texas

Siehe auch:
 Benites